Country alternativo
 Hip hop alternativo
 Metal alternativo
 Rock alternativo
 Música underground

Desambiguações de artes